Красна (, ) — река в северо-западной Румынии и северо-восточной Венгрии. Приток реки Тиса. 

Начинается в Трансильвании, Румыния, возле деревни Красна. Река протекает по Сэлаж, Сату-Маре в Румынии и по Сабольч-Сатмар-Берег в Венгрии, где и впадает в Тису около Вашарошнаменя. На реке Красна расположены Шимлеу-Силванией, Надьечед и Матесалька.

Притоками реки являются такие реки, как Красна-Веке и Апориглет.

Притоки Тисы
Реки Румынии
Реки Венгрии
Пограничные реки